Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Вперше виступивши разом Кейсі Деллаква і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро з рахунком 6–3, 6–7(4–7), [10–5].

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Mutua Madrid Open, жінки, парний розряд
Mutua Madrid Open 2015